Saint-Armel – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Ille-et-Vilaine.
 Saint-Armel – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Morbihan.